Софулар, от турската дума sofular превеждана на български език, набожните, благочестивите или вярващите, може да се отнася за:

 Софулар, квартал в централния градски район на Истанбул, Фатих;
 Софулар, село във Вилает Одрин;
 Софулар, село във Вилает Лозенград;

Стари географски наименования 
 Вълнари, село в Област Варна, България, чието име до 1934 година е Софулар;
 Софулар, на гръцки Аскитес, село в дем Марония-Шапчи, Източна Македония и Тракия, Гърция;
 Капнохори, със старо име Софулар, село в дем Кожани, Западна Македония, Гърция;
 Неа Триглия, със старо име Софулар, село в дем Неа Пропонтида, Централна Македония, Гърция.